Aultmore peut désigner:
Aultmore, un village d'Écosse situé en Moray;
Aultmore, une distillerie de whisky située dans le village d'Aultmore.